A Western Romance – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin S. Porter
A Western Romance – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker
A Western Romance – cortometraggio western del 1917